— сэйнэн-манга, написанная и иллюстрированная автором Юй Хагой, выходящая в журнале Dengeki Maoh с июля 2007 года. В формате танкобонов выпускается издательством ASCII Media Works. Аниме-сериал по сюжету произведения был создан студией Diomedea под руководством режиссёра Фумитоси Оидзаки, его трансляция на телеканалах Японии прошла с апреля по июнь 2011 года. Открывающую композицию сериала  исполняет Aimi, закрывающую  — azusa.

Сюжет 
Действие разворачивается в вымышленном мире Альвхейм. Наследнице правящего трона, принцессе-суккубу Астаротте Игвар исполнилось 10 лет, и для поддержания своей молодости и красоты ей необходимо создать собственный гарем. Суккубы должны употреблять вещество под названием , иначе - сперма. В манге это слово обозначено иероглифами как .

Персонажи

Главные персонажи 
 

 Сэйю — Риэ Кугимия
 10-летняя главная героиня серии. Как суккубу, по достижении совершеннолетия ей для поддержания красоты и здоровья будет необходима сперма, подобно тому, как для вампиров нужна свежая кровь. Однако, получив по вине своей безбашенной матери психологическую травму, девочка стала нелюдимой и боящейся мужчин. Зная, что дерево Иггдрасиль, создающее путь между её и человеческим миром, уже долгое время повреждено, она потребовала, чтобы первым, кто войдёт в её гарем, стал представитель человеческого рода.

 
 Сэйю — Рина Сато
 Главный мужской герой серии, 23 года. Человек, которого перенесло дерево Иггдрасиль, чтобы тот стал первым в гареме Лоттэ. Отец Асухи.

 , она же 
 Сэйю — Юкари Тамура
 10-летняя дочь Наои и Мерчелиды. Весёлая и непосредственная девочка, испытывающая непреодолимую неприязнь к ношению нижнего белья. 
 Первая из дочерей королевы, получившая крылья.

Персонажи королевства Игвар

Замок Лоттэ 
 
 Сэйю — Хитоми Набатамэ
 Обер-камергер и главная фрейлина замка. Отправилась за Наоей в его мир.

 
 Сэйю — Тё
 Дворецкий, бывший обер-камергер.

 
 Сэйю — Аюми Фудзимура
 Начальник охраны дворца. Прозвище — .

 
 Сэйю — Юи Хориэ
 Одна из служанок. Прозвище — .

 
 Сэйю — Мисаки Судзуки
 Служанка. Прозвище — .

 
 Одна из охранников дворца, в звании капрала. Носит одежду B-типа (бикини). Наездница дракона, возила Наою с Асухой между замком Лоттэ и башней из слоновой кости (когда она ещё была далеко). Бодрая девочка, присоединяет к фразам окончание .

Башня из слоновой кости 
 
 Сэйю — Тива Сайто
 Мудрец, проводит время за чтением книг и исследованиями. Предположительно, самая умная из ныне живущих существ. Получила от Асухи прозвище . Имеет кроличьи уши.

 
 Отец Ингрид, умерший пять лет назад. Обладал практически всеми знаниями о мире, и перед смертью передал их дочери с помощью изобретённого им же устройства.

 
 Голем. Помощник Ини, занимается уборкой, стиркой, простейшей готовкой и прочими мелочами. Как правило, големы не могут выполнять слишком сложную работу.

Замок Ринхирд 
 
 
 Сэйю — Юко Минагути
 Мать Астаротты и Асухи.
 
 Сэйю — Юко Кайда
 Подруга и охранник Мерчелиды.
 
 Обер-камергер замка Ринхирд. Мужчина среднего возраста, хорошего телосложения. Одиннадцать лет назад, когда Мерчелида посетила Мидгард, уже служил ей.
 
 Сэйю — Нао Тояма
 Женщина, исполняющая обязанности подбора партнёров на ночь для Мерчелиды.
 　
 Покойный бывший муж Мерчелиды. После его смерти, она не занималась поисками нового супруга.
 
 Предыдущая королева королевства Игвар. Мать Мерчелиды, соответственно, бабушка Лотты.
 
 Сэйю — Сакура Тангэ
 Появляется в OVA. В юном возрасте путешествовала в Мидгард вместе с Мерчелидой. Показана в виде летучей мыши.
 
 Персонаж, встречающийся только в манге. Полковник королевской армии. Получил от Асухи прозвище "малюська".
 
 Лейтенант на службе у Кирика.

Королевская академия

Ученицы 
 
 Сэйю — Юко Гото
 Дочь барона и представитель расы вампиров.

 
 Сэйю — Мию Мацуки
 Подруга Асухи и Астаротты, прозвище — .

 
 Сэйю — Рё Хирохаси
 Подруга Асухи и Астаротты, прозвище — .

 
 Сэйю — Юи Хатано
 Подруга Асухи и Астаротты.

 
 Ученица с кошачьими ушами.

Ученики 
 
 Носит солнцезащитные очки, причёска в стиле афро. Сигюрд называет его .

  
 Носит солнцезащитные очки, причёска в стиле скинхед. Сигюрд называет его .

 
 Парень небольшого роста. На летних каникулах проходил тренировки ниндзя, владеет техникой вызова небольшого порыва ветра, способного задрать юбку.

 Исадоура также учится здесь вместе с Сигюрдом, переодевшись в мужскую одежду.

Преподаватели 
 
 Сэйю — Наоми Синдо
 Директор академии.

 
 Сэйю — Тэцудзи Ота
 Учитель танцев.

 
 Учитель истории.

Персонажи из Свартайда 
 
 Король Свартайда.

 
 Первый принц Свартайда, старший брат Сигюрда.

 
 Сэйю — Рёко Сираиси
 Принцесса Свартайда и беспокойная старшая сестра Сигюрда. Прозвище — .

 
 Сэйю — Хироюки Ёсино
 Второй принц Свартайда, младший брат Хельги и Рурика.

 
 Сэйю — Кана Асуми
 Молочная сестра Сигюрда. Очень небольшого роста, с повязкой на правом глазу. Прозвище — .

 
 Сэйю — Кана Асуми
 Простолюдинка, на самом деле, внебрачная дочь короля Свейдна. Прозвище — .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Манга Lotte no Omocha!  на сайте Dengeki Comics.
 В базах данных

Манга 2007 года